Арту́ш Фру́нзикович Касемя́н (род. 1963 год, Кировакан, Армянская ССР, СССР) — спортсмен, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по борьбе дзюдо и самбо.

Биография 
Родился 4 сентября 1963 г. в городе Кировакан. Руководитель Спортивного клуба единоборств «Вардананк». В январе 2012 года избран вице-президентом Московского Союза ветеранов дзюдо. Председатель правления АНО ДФОО «Лидер». Подотчётный президент федерации дзюдо Армении. Тренировал Гаянэ Арутюнян - победительницу чемпионата Европы по самбо, призера чемпионатов России по самбо и дзюдо.

Примечания

Ссылки 
 Касемян Артуш, nashasreda.ru
 Артуш Касемян: С нами вера и победа, www.wrestling.com.ua
 
 «Вардананк» — видео

Сумоисты Армении
Дзюдоисты Армении
Самбисты Армении